Alphabet international peut désigner :

en télécommunications
 Alphabet international n° 5 (T.50) de l'ITU, similaire à l'ASCII ;
 Alphabet télégraphique international n° 2 (ATI n° 2), utilisé dans le Telex, voir aussi code Baudot ;

autres
 alphabet radio international, un code utilisé en radiotéléphonie qui consiste à représenter chaque lettre de l'alphabet par un mot entier, choisi de manière acrophonique
 alphabet phonétique international, un alphabet utilisé pour la transcription phonétique des sons du langage parlé.